De 40e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde werd verreden op 21 augustus 1988. De start en finish vonden plaats in Meulebeke. De winnaar was Johan Devos, gevolgd door Peter Huyghe en Patrick Deneut.

Uitslag 

Omloop Mandel-Leie-Schelde
Eendagswielerwedstrijd in 1988